Prise (Perfekt des frz. prendre, nehmen) steht für:

 Beute einer Kaperfahrt, siehe Prisenrecht
 eine kleine Menge, siehe Prise (Maßeinheit)
 davon abgeleitet eine gebrauchsübliche Menge Schnupftabak
 La Prise, Weiler im Kanton Neuenburg, Schweiz; siehe Montmollin

Siehe auch:
 Brise (Begriffsklärung)